Кубок чемпионов Содружества 1999 года — седьмой розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в манежах «Спартак», ЦСКА и спорткомплексе «Олимпийский» с 23 по 31 января 1999 года.

Победителем турнира стал футбольный клуб «Спартак». Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Михолап из «Сконто», забивший 7 мячей.

Первая лига

Группа С 

* Молдавия вышла в премьер-лигу 
** Вне зачёта 

 23 января
 Тулевик-Россия — 0:2
 Зимбру-ЦАГ-Динамо — 2:0
 24 января
 Зимбру-Тулевик — 4:1
 Россия-ЦАГ-Динамо — 2:1
 26 января
 Тулевик-ЦАГ-Динамо — 2:1
 Россия (мол.)-Зимбру — 0:0

Группа D 

* Выступал вне конкурса 
** Армения вышла в премьер-лигу 

 23 января
 Спартак-2-Цемент — 1:0
 Елимай-Варзоб — 1:1
 24 января
 Цемент-Варзоб — 2:1
 Спартак-2-Елимай — 2:1
 26 января
 Спартак-2-Варзоб — 2:0
 Цемент-Елимай — 2:1

Премьер-лига

Группа А 

* Грузия перешла в первую лигу 

 23 января
 Спартак-Днепр — 3:0
 Каунас-Динамо — 2:0
 24 января
 Спартак-Динамо — 4:1
 Каунас-Днепр — 2:1
 26 января
 Спартак-Каунас — 2:0
 Днепр-Динамо — 5:3

Группа В 

* Туркменистан перешел в первую лигу 

 23 января
 Динамо-Сконто — 4:3
 Кяпаз-Копетдаг — 2:0
 24 января
 Сконто-Копетдаг — 9:1
 Динамо-Кяпаз — 0:0
 26 января
 Динамо-Копетдаг — 3:0
 Кяпаз-Сконто — 0:4

Полуфинальная группа 

Учитывались результаты личных встреч в групповом турнире:

Динамо — Сконто 4:3
Спартак — Каунас 2:0

 27 января
 Спартак — Сконто- 3:1
 Динамо — Каунас — 0:0
 29 января
 Спартак — Динамо- 0:0
 Сконто — Каунас — 4:1

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов Содружества 1999

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1999 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве